Lycopus (krabieniec) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Lycopus – rodzaj pająków z rodziny ukośnikowatych